Millerton (Iowa)
Millerton (Oklahoma)
Reservatório Millerton

Desambiguações de topônimos